

Personnalités

Rome antique

« Cato », francisé en « Caton » était le nom de plusieurs personnalités romaines, de la famille Porcii :

 Marcus Porcius Cato Maior, dit « Caton l'Ancien » (234–149 av. J.-C.), homme politique
 Marcus Porcius Cato Licinianus, fils de Caton l'Ancien, juriste
 Marcus Porcius Cato (consul en -118), fils de Cato Licinianus
 Gaius Porcius Cato, fils de Cato Licinianus, consul
 Marcus Porcius Cato Salonianus (né en 154 av. J.-C.), fils de Caton l'Ancien et de sa seconde femme Salonia
 Lucius Porcius Cato, fils de Cato Salonianus, consul
 Marcus Porcius Cato (père de Caton le Jeune), fils de Cato Salonianus
 Marcus Porcius Cato Uticensis, dit « Caton le Jeune » ou « Caton d'Utique » (95–46 av. J.-C.), homme politique
 Marcus Porcius Cato (fils de Caton le Jeune)

Autres

 Suzy Cato (1968-), amuseur néo-zélandais
 Kelvin Cato (1974-), joueur de basketball américain
 Henry E. Catto, Jr., diplomate
 John Cyril Cato (1889-1971), photographe australien
 Cato the anti-Federalist, pseudonyme d'un auteur américain d'articles anti-fédéralistes à la fin des années 1780, probablement l'homme politique George Clinton
 Cato, pseudonyme des auteurs du roman Guilty Men (Michael Foot, Frank Owen, Peter Howard)
 Cato est un personnage dans le livre Hunger Games
 Max Catto (1907-1992), romancier, dramaturge et scénariste anglais

Localités 
 Cato, village du comté de Cayuga, New York, États-Unis
 Cato Island, île de la mer de Corail, Queensland, Australie

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme